Twee schilderijen van de De Stijl-voorman Theo van Doesburg
Compositie XIII (Vrouw in atelier)
Compositie XIII (wit-zwart-grijs)